Амбер Талмор (; 9. новембар 1987), познатија под псеудонимом Хајди Вотерс (), америчка је порнографска глумица.

Као глумица у порнографском жанру дебитовала је 2007. године када је имала 20 године. Према сајту ИАФД глумила је преко 20 порно-филмова.

Филмографија

Спољашње везе 

 
 Хајди Вотерс на IAFD-ју
 Хајди Вотерс на AFD-ју
 Хајди Вотерс на DefineSexyBabes-у

Рођени 1987.
Америчке порно глумице
Афроамеричке порно глумице
Биографије живих особа